Андрей Игнатьев
 Игнатьев, Андрей Александрович (1900—1973) — полковник, Герой Советского Союза.
 Игнатьев, Андрей Андреевич (род. 1943) — советский и российский социолог.
 Игнатьев, Андрей Гаврилович (1802—1879) — генерал от артиллерии, главный командир Сестрорецкого оружейного завода.